Riu Cunene, riu africà que marca la part occidental de la frontera entre Angola i Namíbia.
 Cunene (Angola), província del sud d'Angola al sud de la qual hi ha el riu Cunene.
 Cunene (Namíbia), província del nord de Namíbia al nord de la qual hi ha el riu Cunene.